El Arenal ist der Name folgender mexikanischer Municipios:

* Municipio El Arenal (Hidalgo)
 Municipio El Arenal (Jalisco)